Bedrijfsbeheer kan slaan op:
Dat deel van de boekhouding dat de bedrijfsleider informatie verschaft over de financiële toestand van het bedrijf.
Het bedrijfsbeheer (getuigschrift), een getuigschrift, officieel attest, vereist om in België een eigen zaak te mogen opstarten.
Bedrijfsbeheer (studie), een opleiding of studierichting op het niveau hoger onderwijs binnen het vakgebied economie